

Cinema
The Hero – cortometraggio muto statunitense del 1907 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Hero – cortometraggio muto statunitense del 1911 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
The Hero – cortometraggio muto statunitense del 1914 diretto da Frederick A. Thomson
The Hero – film del 1917 diretto da Arvid Gillstrom
The Hero – film del 1923 diretto da Louis J. Gasnier
Hero – film del 2014 di Luan Kryeziu
The Hero - Una vita da eroe (The Hero) – film del 2017 diretto da Brett Haley
The Hero – film del 2019 diretto da Karen Oganesyan

Musica
The Hero – opera lirica del 1976 composta da Gian Carlo Menotti

Televisione
Un eroe da quattro soldi (The Hero) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1966 al 1967

Pagine correlate
Hero